Козьма Минин:

 Козьма Минин — вариант имени Кузьмы Минина, одного из организаторов и руководителей Земского ополчения в Смутное время (1611—1612).
 «Козьма Минин» — газета Нижегородского отделения Союза русского народа (1909—1917).
«Козьма Минин» — трёхпалубный пассажирский речной теплоход дальнего плавания проекта 588.